Стелс-вирус ( — вирус-невидимка) — вирус, полностью или частично скрывающий своё присутствие в системе, путём перехвата обращений к операционной системе, осуществляющих чтение, запись, чтение дополнительной информации о зараженных объектах (загрузочных секторах, элементах файловой системы, памяти и т. д.)

Виды Stealth-вирусов 
Загрузочный вирус перехватывает функцию ОС, предназначенную для посекторного доступа к дискам, с целью «показать» пользователю или программе-антивирусу оригинальное содержимое сектора до заражения.

Файловый вирус перехватывает функции чтения/установки позиции в файле, чтения/записи в файл, чтения каталога и т. д., чтобы скрыть увеличение размера зараженных программ; перехватывает функции чтения/записи/отображения файла в память, чтобы скрыть факт изменения файла.

Макровирусы. Реализовать стелс-алгоритм в макровирусах достаточно просто, нужно запретить вызов меню File/Templase или Tools/Macro, достичь этого можно удалением пунктов меню из списка либо их подменой на макросы File Templase и Tools Macro. Также стелс-вирусами можно назвать макровирусы, которые свой основной код хранят не в самом макросе, а в других областях документа.

К известным Stealth-вирусам относятся такие вирусы, как Virus.DOS.Stealth.551, Exploit.Macro.Stealth, Exploit.MSWord.Stealth, Brain, Fish#6.

Одним из первых стелс-вирусов принято считать RCE-04096, который был разработан в Израиле в конце 1989 г. Название «Frodo» указывает на наличие бут-сектора вируса в своем коде, хотя он не записывает своё тело в бут-сектор.

Способы борьбы со Stealth-вирусами 
Для поиска stealth-вирусов рекомендуется осуществить загрузку системы с гибкого диска и провести удаление вирусных программ. (Переустановку Системы — low форматирование)

Антивирусы-полифаги эффективны в борьбе с уже известными вирусами, то есть чьи методы поведения уже знакомы разработчикам и есть в базе программы. Если вирус неизвестен, то он останется незамеченным. Главное в борьбе с вирусами — как можно чаще обновлять версии программы и вирусные базы.

См. также 
 Компьютерный вирус
 Хронология компьютерных вирусов и червей
 Руткит

Ссылки 
 Группа стелс-вирусов

Компьютерные вирусы